Amenia es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Amenia (Dakota del Norte)
 Amenia (Nueva York)
 Amenia (aldea)